

Мілейовиці — село в гміні Журавіна Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мілейовиці — село в гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Мілейовиці — село в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства